Лаврищев — русская фамилия, известные носители:

 Лаврищев, Александр Андреевич (1912—1979) — советский дипломат.
 Лаврищев, Василий Алексеевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Лаврищев, Дмитрий Сергеевич (род. 1998) — российский футболист.